Планетезима́ль (от  — планета и  — бесконечно малая) — небесное тело на орбите вокруг протозвезды, образующееся в результате постепенного приращения более мелких тел, состоящих из частиц пыли протопланетного диска. Непрерывно притягивая к себе новый материал и накапливая массу, планетезимали формируют всё более крупное тело. Отдельные слагающие его фрагменты, взаимно притягиваясь, начинают уплотняться, особенно в ядре. Примером планетезимали является астероид (21) Лютеция, у которого под толстым километровым слоем пыли находится плотное ядро. Вероятно, каждый гравитационный катаклизм, не доводящий до значительного разрушения планетезимали, переукладывает её материал в зависимости от его плотности и сыпучести.

Если накапливание материала продолжается, уплотняющееся вещество стремительно увеличивает давление и температуру в ядре планетезимали. Если ядро достигает положительного теплового баланса, теряя меньше тепла, чем генерируя, наиболее легкоплавкий материал ядра достигает точки плавления, более тяжёлые и тугоплавкие материалы постепенно приплавляются или тонут в гравитационный центр тела, а дифференциация ядра от прилегающих нерасплавленных слоёв заметно ускоряется. С этого момента планетезималь становится протопланетой.

Теория формирования планет, включающая так называемую «гипотезу планетезималей», была предложена на рубеже XIX—XX века американскими учёными Молтоном и Т. Чемберленом. В СССР данную гипотезу развивал астроном В. Сафронов, в настоящее время она поддерживается большинством астрономов мира.

Примечания

Литература 
 

Типы небесных тел
Планетология